Peujard  egy francia település Gironde megyében az Aquitania régióban.

Földrajz

Története

Adminisztráció 

Polgármesterek:
 1983–2020 Christian Mabille

Demográfia

Látnivalók 
 Saint-Martin templom

Testvérvárosok

Jegyzetek

Források 
 INSEE
 Prefektúrák

Gironde megye települései